Hood steht für:
 Hood (Familienname) ein Familienname
 Mount Hood, Vulkanberg im Bundesstaat Oregon der USA, siehe
 Hood (Band), britische Indie-Band
 der englische Name der Galápagos-Insel Española
 Hood (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Hood-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 der Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Simplex Motor Vehicle Company
 HMS Hood, mehrere Schiffe der Royal Navy

hood steht für:
 die Kurzform des englischen Wortes neighborhood für Stadtviertel
 hood.de, Internet-Auktionshaus

Siehe auch:
 Hoot
 Hud
 Hut (Begriffsklärung)
 Hutt